Saraz (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
Saraz (rivier), een rivier in Roemenië